L'Équipe de Yougoslavie de football est éliminée en demi-finale de la coupe du monde de football de 1962.

Effectif

Coupe du monde

Premier tour

Quart de finale

Demi-finale 

1962
Yougoslavie
1962 en Yougoslavie